Imperatoria triternata är en flockblommig växtart som beskrevs av Domenico Viviani och Dc. Imperatoria triternata ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
triternata